Ordet model har flere betydninger:

 I fysikken kan en model være flere ting (se model (fysik)):
 En model i naturstørrelse
 En skalamodel, dvs. en mindre eller større udgave af det samme system
 En matematisk model. Se model (matematik).
 Et andet fysisk system med lignende egenskaber eller samme bestemmende ligninger.
 En skalamodel er en mindre eller større udgave af det der modelleres, f.eks. i modellegetøj: modelfly, modelbåd, modelbil, modeltog
 En fuldskalamodel er en skalamodel i naturlig størrelse
 En model (matematik) er fysiske og samfundsmæssige sammenhænge på matematiske formler og beregnes.
 En model (profession) kan være en person der fremviser sin krop, tøj eller andet.
 En rollemodel er en person man ser op til og prøver at efterligne.
 En økonomisk model er en matematisk model der omhandler økonomi
 En pædagogisk model
 En fotomodel er en person som sidder model til fotografering
 Model (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm fra 2002 instrueret af Tine Katinka Jensen
 Model (sang) – første single af den danske sanger Gulddreng